GGF est un sigel qui peut désigner :
 Gabriele Giolito de' Ferrari (v.1508-1578), un imprimeur et éditeur italien, un des premiers éditeurs majeurs de la littérature en langue vernaculaire italienne ;
 , une ONG de paix qui promeut les idéologies du Mahatma Gandhi, de Martin Luther King et de Nelson Mandela parmi les jeunes.